В одиночному розряді тенісного турніру WTA New Jersey 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Кеті Ріналді-Стункел здобула титул, у фіналі перемігши Штеффі Граф 6-4, 3-6, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Пем Шрайвер (чвертьфінал)
  Мануела Малєєва-Франьєре (3-тє коло)
 Відсутня
  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Штеффі Граф (фінал)
  Кеті Ріналді-Стункел (Переможниця)
  Габріела Сабатіні (півфінал)
  Кеті Ріналді-Стункел (півфінал)

 Штеффі Граф (чвертьфінал)
 Відсутня
 Відсутня
 Пем Кеселі-Телфорд (3-тє коло)
 Еліз Берджін (1-ше коло)
 Катарина Малеєва (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA New Jersey